Kimmage ist der Familienname von 
 Christy Kimmage (* ca. 1938), irischer Radrennfahrer
 Michael Chapman Kimmage, US-amerikanischer Historiker
 Paul Kimmage (* 1962), irischer Autor, Journalist und Radrennfahrer

Kimmage ist der Name geographischer Objekte:
 Kimmage (Dublin), ein südlicher Vorort der irischen Hauptstadt Dublin